Принц Педро (; Лисабон, 9. децембар 1392 - Алверка 20. новембар 1449) био је португалски принц из династије Авиз, први војвода од Коимбре (1415−1449) и регент Португалије (1439−1449).

Инфате (принц) Педро рођен је у Лисабону 9. децембра 1392. године као четврто дете краља Жоаоа I и Филипе Ланкастер. Већ од рођења постао је миљеник свог оца. Заједно са својом браћом и сестрама добио је квалитетно образовање и растао у мирном окружењу далеко од дворских интрига.

Заједно са браћом Дуартеом и Енрикеом учествовао је у бици код Сеуте 1415. године. Исте године проглашен је за војводу од Коимбре. Војводство Коимбре представља прво војводство које је створено на територији Португалије.

Европска путовања 

Године 1418. војвода Педро креће на путовање по Европи.

Након што се у Ваљадолиду срео са кастиљанским краљем Хуаном II, војвода Педро одлази у Угарску и ступа у службу код цара Жигмунда. У служби цара Жигмунда учествује у борби против Турака и у Хуситским ратовима. За своје заслуге 1422. године добија титулу војводе од Тревиза. 1424 године одлази из Светог римског царства. На острву Патмос среће се са султаном Муратом II а затим одлази у Константинопољ, престоницу Византије. Из Константинопоља одлази у Свету земљу.

Године 1425. војвода Педро посећује Француску и Енглеску као и универзитете у Паризу и Оксфорду. 1426. године одлази у Бургундију и ту остаје наредне две године. 1425. године умире друга жена војводе Филип III, вовјода Педро препоручује своју сестру Изабелу војводи за будућу жену. Војвода Филип и принцеза Изабела су се венчали 7. јануара 1430. године.

Енглески краљ Хенри VI Ланкастер принцу Педру 1427. године додељује титулу витеза Подвезице. 1428 војвода Педро је посетио војводство Тревизо а затим и Венецију где је од дужда на поклон добио копију књиге Марка Пола. Из Венеције одлази у Рим где га је примио Папа Мартин V.

Из Рима одлази у Барселону где уговара брак између свог брата Дуартеа и Елеоноре Арагонске као и свој брак са Изабелом од Ургела након чега се коначно враћа у Португал.

Регентсво 

Након смрти краља Дуартеа 1438. године на престо ступа млади краљ Афонсо V који је у том тренутку још увек дете. За краљевог регента изабрана је његова мајка Елеонора Арагонска. Избор Елеоноре за регента изазвао је велико незадовољство међу португалским племством. 1439. године Кортес, који је сазван на иницијативу Педровог млађег брата Жоаоа, бира војводу Педра за регента.

Поједини племићи нису били задовољни ни овим изборм регента због сумњи у Педрове политичке способности, па су почели да подржавају Педровог полубрата Афонса, грофа од Барселоса . Политичка превирања између војводе Педра и Афонса трајаће неколико година све док гроф Афонсо није стекао наклоност краља Афонса V .

Војвода Педро покушава да изглади односе са својим полубратом и 1443. године у знаку помирења додељује грофу Афонсу титулу војводе од Брагансе. Након овог потеза њихови односи се нормализују али опет бивају нарушени 1445. године када се краљ Афонсо V оженио Изабелом од Коимбре, ћерком војводе Педра.

У периоду Педровог регентства 1439−1448 краљевство је изузетно напредовало. Војвода Педро је био и велики покровитељ поморских истраживања која је спроводио његов брат Енрике Морепловац.

Побуна 

Након што је краљ Афонсо V напунио довољно година и постао суверени владар 9. јуна 1448. године, војвода Педро је завршио своје регентство. 

Недуго затим краљ Афонсо је укинуо све декрете које донео војвода Педро као регент. Сматра се да је краљ овакву одлуку донео под утицајем Афонса војводе од Браганса.

Године 1449. под лажним оптужбама краљ Афонсо V проглашава војводу од Коимбре побуњеником.

Дошло је до оружаног сукоба, између краља Афонса V и војводе Педра, који није дуго трајао.

Војвода Педро је погинуо у бици код Алфаробеире у близини Алверке 20. маја 1449. године.

Нема поузданих података како је војвода Педро погинуо. Према неким изворима погинуо је у борби док други сматрају да га је убио један његов поданик. Сахрањен је у доминиканском манастиру у Баталхи.

Након Педрове смрти краљевина Португал и сам краљ Афонсо V потпали су под утицај Афонса војводе од Браганса. Међутим дела војводе Педра никада нису заборављена а он сам је постао велики узор свом унуку краљу Жоаоу II .

Брак и потомство 

Године 1429, војвода Педро се венчао са Изабелом од Ургела. Имали су шесторо деце:
 Педро ( 1429−1466)
 Жоао ( 1431−1457)
 Изабела ( 1432−1455)
 Хаиме ( 1434−1459)
 Беатрис ( 1435−1462)
 Филипа (1437−1493)

Породично стабло

Референце

Литература 
 Infante D. Pedro - Regente de Portugal: 1392 – 1449, por Fernando Correia da Silva
 Rodrigues Oliveira, Ana . Rainhas medievais de Portugal: dezassete mulheres, duas dinastias, quatro séculos de história (en portugués) (1ª edición). 
 Sousa, Antonio Caetano de (1736). História Genealogica da Casa Real Portugueza (en portugués). Vol. II. Lisboa: Lisboa Occidental. OCLC 66538592.

Рођени 1392.
Умрли 1449.
Династија Авиз